Die Bundesliga 1973/74 der Männer war die 8. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Tischtennis. Meister wurde Borussia Düsseldorf.

Saison 
Es nahmen zehn Mannschaften teil, neu waren der 1. FC Saarbrücken und der SSV Reutlingen 05, die für den TSV Milbertshofen und den TTV Metelen aufstiegen. Meister wurde Borussia Düsseldorf. Hertha BSC und der Mettmanner TV stiegen ab und wurden durch den TTC Remlingen und den TTV Metelen ersetzt. Die TGS Rödelheim trat ab dieser Saison als FTG Frankfurt an.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Offizielle Homepage der Tischtennis-Bundesliga der Männer

Tischtennisveranstaltung 1973
Tischtennisveranstaltung 1974
Tischtennis-Bundesliga